

Населені пункти та їхні частини
 Румункі — село в гміні Ґомбін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Румункі — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Румункі — частина села Недзьведзь у гміні Дембова-Лонка Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Румункі — частина села Студзянкі в гміні Насельськ Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Румункі — частина села Нова Весь у гміні Млодзешин Сохачевського повіту Мазовецького воєводства

Примітки